Aix (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Aix (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Aix-en-Provence – francuskie miasto i gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, nazywane w skrócie Aix
 Aix (rzeka) – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Loara, lewy dopływ rzeki Loary
 AIX – odmiana systemu Unix tworzona przez firmę IBM
 Aix – rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych